Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie – zespół szkół, w skład którego wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Technikum  
Technikum kształci w następujących zawodach:
 technik ekonomista
 technik informatyk
 technik hotelarstwa
 technik pojazdów samochodowych
 technik turystyki wiejskiej

Branżowa szkoła I stopnia 
Branżowa szkoła I stopnia kształci w zawodach:
 mechanik pojazdów samochodowych
 mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa ZS

Licea ogólnokształcące w województwie mazowieckim
Polskie technika
Polskie zespoły szkół
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
Polskie licea ogólnokształcące im. Stanisława Staszica